Neutrales Gebiet bezeichnet

 die Gegend um die Ortschaft Neutral-Moresnet, heute Kelmis an der damaligen Niederländisch-Preußischen Grenze
 die Neutrale Zone (Irak/Saudi-Arabien) zwischen Irak und Saudi-Arabien
 die Neutrale Zone (Kuwait/Saudi-Arabien) zwischen Kuwait und Saudi-Arabien
 Sabine Free State zwischen den Vereinigten Staaten und Neuspanien
 Spitzbergen (Inselgruppe) aufgrund des Spitzbergen-Vertrages

Bezüglich der Neutralität im Völkerrecht siehe: Neutralität (Internationale Politik)

Siehe auch:
 Neutrale Zone